Rosenborg pode ser:

Locais
 Castelo Rosenborg, na Dinamarca;
 Rosenborg (Trondheim), uma parte da cidade de Trondheim, na Noruega;

Esportes
 Rosenborg Ballklub, clube de futebol norueguês;

Outros
 Rosenborg (queijos), fabricante de queijos da Dinamarca.

Desambiguação